Das Damendoppel der Australian Open 1980 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Judy Chaloner und Diane Evers. Das Finale bestritten Betsy Nagelsen und Martina Navratilova gegen Ann Kiyomura und Candy Reynolds, das und in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1980